Kargar ist der Familienname folgender Personen:

 Attik Kargar (* 1969), deutscher Cartoonist und Autor
 Mohammad Yousef Kargar (* 1963), afghanischer Fußballspieler und -trainer